Es una estación intermedia del  MetroCable de Nuevo Occidente, ubicad en la Línea "J" del Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (Metro de Medellín), Esta estación de  MetroCable abarca, las comunas 13 (San Javier) y 7 (Robledo), y el corregimiento de San Cristóbal

Diagrama de la estación

Enlaces externos 

Sitio web del Metro de Medellín.

Vallejuelos
Vallejuelos
Vallejuelos